Può riferirsi a:
Forze di terra della RSF di Jugoslavia
Forze di terra della RF di Jugoslavia\Serbia e Montenegro
Forze di terra della Serbia